Stjepan Vukčić Kosača
Stipan Kosača (veliki vezir)